Até
111 Ate - um asteroide
Àte

Localidades

Ate (distrito)

Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos